Олег Ли:
 Ли, Олег Олегович (род. 1991) — российский хоккеист, Воспитанник хоккейной школы «Динамо Москва».
 Ли, Олег Сафронович (род. 1942) — советский и казахский актёр театра и кино, театральный режиссёр.